Бори́с Ива́нович Фоми́н:
 Фомин, Борис Иванович (1900—1948) — советский композитор, аккордеонист.
 Фомин, Борис Иванович (1927—2007) — советский промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.